Die Erste Division 1943/44 war die 42. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. September 1943 und endete am 30. April 1944.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1943/44